Пётр Багратио́н:
 Багратион, Пётр Иванович (1765—1812) — русский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.
 Багратион, Пётр Романович (1818—1876) — генерал-лейтенант, Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор.